Die Handball League Playouts sind die Playouts der Handball League der höchste Spielklasse im Schweizer Handball.

Bemerkung 
Die Nummer vor dem Logo entspricht die Setzung für die Playouts.

Endspiele 

Quelle:

Weblinks 
 Website der QHL

Einzelnachweise